Red Circle (lettertype)
 Red Circle (advocatenkantoor) - bijnaam voor de leidende Chinese advocatenkantoren
 Red Circle (schilderij) - schilderij van Sandra Blow

 The Red Circle - Amerikaanse stomme film uit 1915
 Le Cercle rouge - Frans-Italiaanse film uit 1970